Als Müttersterblichkeit wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)  der „Tod einer Frau während der Schwangerschaft oder 42 Tage nach Schwangerschaftsende, unabhängig von der Dauer der Schwangerschaft oder dem Ort, an dem sie stattfindet oder die Maßnahmen, die in Bezug auf sie getroffen wurden, jedoch nicht wenn die Todesfälle auf Zufälle oder Versagen zurückzuführen sind“ definiert. Die Müttersterblichkeitsrate dagegen ist die Anzahl der mütterlichen Todesfälle auf 100.000 Geburten. Die Muttersterblichkeitsrate wird als Kriterium für die Qualität der Geburtshilfe und der medizinischen Versorgung in einem Land herangezogen.

Liste 
Länder nach Müttersterblichkeitsrate im Jahr 2017. Alle Daten stammen von der Weltbank.

Entwicklung der Müttersterblichkeitsrate 1990–2015 
Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Müttersterblichkeitsrate je 100.000 Geburten in verschiedenen Weltregionen. In den Millenniums-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen war eine Senkung der Müttersterblichkeit um zwei Drittel zwischen 1990 und 2015 geplant. Dieses Ziel wurde trotz erheblicher Fortschritte bei der Senkung der Müttersterblichkeit verfehlt.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Medizin)
Sozialwissenschaftliche Kennzahl